George Kelly – commediografo, sceneggiatore e regista statunitense
 George Kelly – giocatore di baseball
 George Kelly – psicologo, matematico e pedagogista statunitense
 George R. Kelly – criminale statunitense